Cerkiew „Sweta Nedelja” w Bataku
 Cerkiew „Sweta Nedelja” w Chaskowie
 Cerkiew „Sweta Nedelja” w Sofii

Zobacz też 
 Monaster Arapowski „Sweta Nedelja”